Салами () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Салами, Гболахан (род. 1991) — нигерийский футболист, нападающий клуба «Иртыш».
 Салами, Хоссейн — иранский военачальник, бригадный генерал.

См. также 
 Салями — сорт твёрдой вяленой колбасы из ферментированного и высушенного на воздухе мяса, взятого от одного или разных животных.